FK Crvena zvezda je srpski fudbalski klub iz Malog Mokrog Luga, Beograd. Osnovan je 1953. godine i trenutno se takmiči u Beogradskoj zoni, četvrtom takmičarskom nivou srpskog fudbala.

Klub se plasirao u Beogradsku zonu nakon što je sezonu 2011/12. završio na drugom mestu Prve beogradske BIP lige.

Noviji rezultati

Reference

Spoljašnje veze 
 Rezultati kluba na srbijasport.net
 Stranica kluba na fudbalskazona.rs 

Ц
Спорт на Звездари
Фудбалски клубови из Београда